Miejscowości w Portoryko:
 Lajas – miejscowość w gminie Lajas
Gminy w Portoryko:
 gmina Lajas (ang. Lajas Municipio) w Portoryko

Miejscowości na Kubie:
 Lajas
Gminy na Kubie:
 Lajas